Jónsson er et islandsk og færøsk patronym, der betyder søn af Jón. Den kvindelige form er Jónsdóttir, datter af Jón. Uden for Island anvendes det også som et almindeligt efternavn, fortrinsvis af folk af islandsk afstamning.

Bærere af navnet 
 Arnar Jónsson (skuespiller) (born 1943) – islandsk skuespiller
 Arnar Jónsson (døsr 1983) – islandsk basketballspiller
 Bjarni Jónsson (født 1920) – islandsk matematiker og logiker
 Bjarni Jónsson (maler) (1934-2008) – islandsk maler
 Björn Jónsson (1846-1912) – islandsk statsminister
 Eggert Jónsson (født 1988) – islandsk fodboldspiller
 Einar Jónsson (1874-1954) – islandsk skulptør
 Emil Jónsson (1902-1986) – islandsk statsminister
 Finnur Jónsson (filolog) (1858-1934) – islandsk filolog
 Helgi Jónsson (1867-1925) – islandsk botaniker
 Hjálmar Jónsson (fodboldspiller) (born 1980) – islandsk fodboldspiller
 Jóhannes Jónsson – islandsk erhvervsmand
 Kristján Jónsson (1852-1926) – islandsk statsminister
 Magnús Jónsson (arkitekt) – islandsk arkitekt
 Ríkarður Jónsson (1888-1972) – islandsk skulptør
 Ríkharður Jónsson (født 1929) – islandsk fodboldspiller
 Sigurður Jónsson (født 1966),islandsk fodboldspiller og træner
 Sævar Jónsson (født 1957) – islandsk fodboldspiller
 Todi Jónsson (født 1972) – færøsk fodboldspiller
 Ásgrímur Jónsson (1876-1958) – islandsk maler

Se også 
 Jonsson
 Jönsson
 Jónsdóttir